Juan Carlos Sánchez Ampuero, calciatore boliviano
Juan Carlos Sánchez, calciatore boliviano
Juan Carlos Sánchez Martínez, calciatore spagnolo
Juan Carlos Sánchez, calciatore argentino naturalizzato boliviano
Juan Carlos Sánchez, calciatore argentino

Pagine correlate
Carlos Sánchez